een alternatieve naam voor Kipoi (Ioannina)
 Kipi (Estland), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa